Роберт Уайт: Уайт, Роберт (1796—1872) — шотландский ботаник.
 Уайт, Роберт Майкл (1924—2010) — американский военный лётчик-испытатель, генерал-майор ВВС.
 Уайт, Роберт — член канадской сборной по хоккею.
  (род. 1956) — британский яхтсмен, участник Олимпийских игр 1984 и 1988 годов.
 Уайт, Роберт (1924—2011) — американский сценарист.
 Уайт, Роберт (1926—2015) — американский дипломат, посол в Парагвае и Сальвадоре.